Peeping Tom kan syfta på:

Peeping Tom – en smygtittare – en brittisk skräckfilm från 1960.
Peeping Tom (musikalbum) – en skiva producerad av Mike Patton.
En smygtittare från legenden om Lady Godiva

Se även
Voyeurism